Der Nebenkämper Siefen ist ein rechter Zufluss der Wupper im Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal.

Lage und Topografie 
Der Nebenkämper Siefen entspringt auf 256 Meter ü. NN am Ehrenberg im gleichnamigen Wohnquartier, fließt in südliche Richtung, unterquert die Landesstraße 527 und die Wuppertalbahn und mündet nach ca. 500 Metern auf 177 Meter ü. NN in die Wupper.

Einzelnachweise 

1Nebenkämper  Siefen
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal